Als Filtrierung oder Filtration bezeichnet man
 Filtration (Trennverfahren), ein Trennverfahren
 Filtrierung (Mathematik), eine Familie ineinander geschachtelten Subobjekte
 Filtrierung (Wahrscheinlichkeitstheorie), eine Familie ineinander geschachtelter σ-Algebren

Als Filtration bezeichnet man auch
 das  Überprüfungsverfahren repatriierter sowjetischer Kriegsgefangener und Zwangsarbeiter nach dem Zweiten Weltkrieg durch das sowjetische Innenministerium, siehe Prüf- und Filtrationslager.

Siehe auch: